Хинтертукс () — ледник в австрийских Альпах на вершине одноимённой горы высотой 3250 м, известный горнолыжный курорт с круглогодичным катанием.

Ледник расположен в конце долины Циллерталь, практически замыкая её. Название ледника переводится с немецкого «за горкой» и связано, по-видимому, с тем, что по отношению к долине ледник находится за небольшим перевалом. На восточном склоне ледника расположена горнолыжная зона катания. С 1968 года на леднике действует первая в Тироле круглогодичная зона катания.

Характеристики зоны катания:
 Зона катания 1500-3250 м
 Перепад высот — 1750 м
 Трассы — более 17
 Синие трассы (для начинающих) — 35 %
 Красные трассы (средней сложности) — 55 %
 Чёрные трассы (сложные) — 10 %
 Общая протяжённость трасс — около 86 км (летом открыто — 18 км)
 Максимально возможная длина спуска до 12 км при перепаде 1750 м.
 Подъёмники — 32
 Кресельные — 12
 Бугельные — 16
 Гондольные/фуникулёры — 4
 Общая площадь катания — 89 га
 Площадь искусственного оснежения — 15 %
 Сноуборд — фан-парк/хафпайп (120 м)
 Трассы для беговых лыж — 18 км

Альпы
Горнолыжные курорты Австрии
Ледники Австрии
Бассейн Инна